Andrzej Szulc – tłumacz literacki
 Andrzej Szulc – piłkarz